Алгорисмус ():

 «Algorismus» (ок. 1250) — труд по арифметике английского астронома и математика Иоанна Сакробоско.
 «Алгорисмус» (Algorismus) — название математической части средневекового скандинавского манускрипта «Книга Хаука» (1302—1310).

См. также 
 Алгоритм